Bobkabata – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1990 roku przez zoologów Williama E. Hogansa i George'a Williama Benz'a.

Gatunki
Bobkabata kabatabobbus Hogans & Benz, 1990

Przypisy 

Bobkabata